

Топоніми

Камо (муніципалітет) — муніципалітет в Італії.

Камо (річка, Росія) — притока Підкаменої Тунгуски.

Камо (Каґосіма) — містечко.
 Камо (Ніїґата) — місто.
 Міно-Камо
 Повіт Камо
 Повіт Камо (Ґіфу)
 Повіт Камо (Сідзуока)
 Повіт Камо (Ніїґата)
 Повіт Камо (Хіросіма)
 Річка Камо (Японія)

Інше 
 Камо — синтоїстське святилище у Кіото, Японія.
 Камо — російський революціонер.
 «КАМО» — севастопольська ковбасна торговельна марка.